David Lloyd  – fumettista britannico
David Lloyd  – rugbista gallese
David Lloyd  – tennista britannico
David Lloyd George  – politico britannico